

Musica 
 Shoes – gruppo musicale francese
 Shoes – gruppo musicale olandese
 Shoes – gruppo musicale statunitense
 Shoes – singolo delle Reparata and the Delrons del 1975
 Shoes – singolo di Shania Twain del 2005
 Shoes – album di Liam Kyle Sullivan del 2006
 Shoes – singolo di Liam Kyle Sullivan del 2006

Altro 
 DC Shoes – azienda di abbigliamento statunitense
 Shoes – film del 1916 diretto da Lois Weber
 Shoes – software